

Niemcy 
 Löwenstein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Koziniec
 Lwowiec

Inne 
 Löwenstein – hrabstwo
 Lilpop, Rau i Loewenstein
 Me’ir-Dawid Loewenstein
 Natan Loewenstein
 Rudolph Loewenstein
 Seweryn Loewenstein

Zobacz też 
 Löwenstein-Wertheim